Morirás en Chafarinas puede referirse a:

Morirás en Chafarinas, una novela escrita en 1990 por Fernando Lalana.
Morirás en Chafarinas, una película dirigida en 1995 por Pedro Olea, basada en la novela anterior.